Шаповал, Иван:
 Шаповал, Иван Максимович (1905—2003) — украинский писатель.
 Шаповал, Иван Павлович (1909—2000) — украинский советский скульптор и педагог, почётный академик.